Mirovský (ženská varianta Mirovská) je české příjmení.

 Inna Mirovská, pozdějším jménem Inna Rottová (* 1935) – česká spisovatelka
 Ondřej Mirovský (* 1979) – český politik, člen Strany zelených
 Petr Mirovský (* 1967) – český fotbalista